Haka steht für:
 Haka, der Ritualtanz der Maori
 Haka Valkeakoski, ein finnischer Fußballverein
 Haka Kunz, deutscher Hersteller von Reinigungs- und Waschmitteln
 Hakawerk, deutscher Hersteller von Reinigungs- und Waschmitteln 
 Richard Haka (1646–1705), Instrumentenbauer des frühen Barock
 HAKA, Kurzbezeichnung in der Textilbranche für Herren- und Knaben-Oberbekleidung, siehe Kleidung #Bezeichnungen in der deutschsprachigen Textilbranche
 HaKa, Kurzbezeichnung für „Harter Kern“, ehrenamtliche Helfer der deutschen Kirchentage; siehe Deutscher Evangelischer Kirchentag#Laienorganisation

siehe auch:
 Hakka, chinesische Volksgruppe